Der Begriff Steinring bezeichnet

 große, oft unbehauene Steinblöcke, die für Grab- und Kultanlagen benutzt oder in Steinsetzungen positioniert wurden und als Menhire aufgerichtet wurden, siehe Steinkreis.

 einen Form eines Frostmusterbodens